Michel Zagoskine (1789-1852), écrivain russe
 Lavrenti Zagoskine (1808-1890) officier naval russe et explorateur de l’Alaska;
Nikolaï Pavlovitch Zagoskine : (1851-1912), historien russe, membre du Conseil d'État, de 1883 à 1900, à Kazan, il publie La Gazette de la Volga.